gcf – codice ISO 639-3 della lingua guadeloupea creole frech
 Global Christian Forum – iniziativa di dialogo ecumenico mondiale